Mutant kan syfta på:

 Mutant – en individ eller organism som uppstått eller blivit följden av en mutation
 Mutant (rollspel) – en serie svenska science fiction-rollspel
 Mutant (rollspel 1984) – det första rollspelet i Mutant-serien
 Mutant (rollspel 1989) – ett rollspel utgivet av Äventyrsspel 1989
 Mutant R.Y.M.D – ett rollspel utgivet av Target Games 1992
 Mutant Chronicles – ett rollspel med science fantasytema utgivet 1993 av svenska Target Games AB
 Mutant: Undergångens arvtagare – den tredje inkarnationen av det svenska rollspelet Mutant utgiven av Järnringen 2001–2009
 Mutant (roman) – en roman från 1953 av Henry Kuttner
 Teenage Mutant Ninja Turtles –  en amerikansk tecknad serie